ALG13 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 137 амінокислот, а молекулярна маса — 126 056.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, протеаз, глікозилтрансфераз, тіолових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Трансферази